Украинският език е основен език в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 32 577 468 души, което прави 67.53 % от населението на страната. 85,2 % от записаните на преброяването като украинци посочват за свой роден език – украински.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г. 

Численост и дял на населението с роден език – украински, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Източници

Външни препратки 

Украйна
Езици в Украйна